Boljevići je lahko:
 Boljevići, Hrvaška
 Boljevići, Črna gora